Brian the Bachelor («Холостяк Брайан») — седьмая серия четвёртого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 26 июня 2005 года на канале FOX.

Сюжет 
Питер, Джо и Куагмир берут Кливленда (недавно пережившего развод) в бар, чтобы тот там с кем-нибудь познакомился. После этой неудачной попытки Питеру приходит в голову отправиться с Кливлендом на кастинг в шоу «Холостяки». Там Кливленд сильно смущается тем, что Питер оголяется сам и раздевает его. Судьи берут на шоу Брайана, который сопровождал друзей, и тот соглашается (за бесплатную выпивку и еду). На шоу Брайан влюбляется в Брук Робертс.

Тем временем Крис обнаруживает у себя на лице огромный говорящий прыщ, который заставляет мальчика хулиганить и дебоширить (подкидывать горящий пакет с фекалиями под дверь Джо, разрисовывать стены магазина и т. д.) Вскоре Крис рассказывает о причинах своего поведения Лоис, чем приводит ту в шок. На следующий день она с Питером идёт в аптеку, где обнаруживает погром, в частности, полностью уничтожен прилавок с препаратами против прыщей. Лоис, похоже, понимает, кто в этом виноват.

Тем же вечером к Гриффинам на обед приходит Брук, желающая с ними познакомиться. Однако мероприятие скомкано: Крис задирает юбку Брук (так ему велел прыщ), а Джо сообщает всем, что в полиции знают виновника погрома в аптеке. Всё это доводит Лоис до слёз, и тогда Крис решает, что довольно повиноваться прыщу, и на следующий же день идёт в дерматологическую клинику. Поняв, что они в клинике, прыщ хватает пистолет и грозится убить Криса, но мальчик успевает «убить» прыщ первым.

Тем временем Брайан выигрывает на шоу любовь Брук, и дарит ей «финальную розу». Однако выясняется, что для неё всё это было лишь шоу, и никаких чувств к псу она на самом деле не испытывает. Брайан одержим своей новой безответной любовью, и Брук оставляет ему свой номер телефона.

Брайан рассказывает обо всём Стьюи, и тот советует ему написать об этом большую повесть.

Создание 
Автор сценария: Марк Хентеманн, режиссёр: Дэн Повенмайер, приглашённые знаменитости: Джессика Бил, Кевин Ричардсон, Майкл Белл и Дрю Пински.

Премьеру эпизода посмотрели 7 290 000 зрителей.

Ссылки на культурные явления 
 Сюжетная линия Брайана построена на его участии в шоу «».
 Фраза про Джона Кеннеди-младшего за штурвалом — намёк на авиакатастрофу его самолёта, в результате которой погиб сам Джон, его жена и свояченица.
 Нэнси Картрайт (голос Барта Симпсона в «Симпсонах») и Майкл Белл изменили свои голоса соответствующим образом, чтобы спародировать мультсериал  (1984 — 1989).
 Говорящий прыщ Криса — пародия на фильм «Лавка ужасов».
 Сцена, в которой Крис задирает рубашку, а за ним наблюдает Герберт, — пародия на фильм  (1978).
 В эпизоде присутствует  из фильма «Владыка вселенной» (1987).
 Сцена между Питером и Лоис в аптеке после погрома — пародия на фильм «Тяжёлые времена в школе Риджмонт» (1982).
 Сцена звонка Брайана Брук — пародия на известного певца и актёра Билли Вэра.

Цензура 
 Из эпизода была вырезана сцена, в которой голый Питер сидит на голом Кливленде и двигается, имитируя анальный секс.
 В сцене, где Брайан и Брук беседуют в конюшне, на заднем плане две лошади должны были готовиться к сексу. Сцена была удалена.
 В первоначальном сценарии имя кошки Куагмира было Pussy (дословно с англ. — «киска», на жаргоне — нецензурное название женского полового органа). Руководство канала FOX не приняло такой клички.
 В одной из удалённых сцен Крис врывался в Аптеку Голдмана, одетый в балаклаву.

Ссылки 
 «Brian the Bachelor» на Internet Movie Database

Примечания 

Серии «Гриффинов»